Ричард Холден:
 Холден, Дик (1885—?) — английский футболист.
 Холден, Ричард (1927—2015) — американский танцор и хореограф.
 Холден, Ричард (1931—2005) — канадский адвокат и политик.
  (род. 1964) — английский футболист и тренер, финалист Кубка Футбольной лиги в составе клуба «Олдем Атлетик» (1990).
 Холден, Ричард (?—2014) — американский силовик, командующий Дорожного патруля Северной Каролины.
 Холден, Ричард (род. 1974) — австралийский экономист.
  (род. 1985) — британский политик, член Палаты общин (с 2019).
 Холден, Ричард — британский теннисист.